Municipio de Homestead puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Homestead (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Homestead (condado de Chase, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chase.
 Municipio de Homestead (condado de Benzie, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Benzie.
 Municipio de Homestead (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.